Die Carol Weymuller Open 2006 fanden vom 9. bis 14. Oktober 2006 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 25. Es fungierte sowohl als Carol Weymuller Open als auch als US Open. Das Preisgeld betrug 31.500 US-Dollar.

Vorjahressiegerin war Nicol David, die nicht erneut teilnahm. Das Finale gewann die topgesetzte Rachael Grinham gegen die an Position zwei gesetzte Natalie Grainger mit 6:9, 9:6, 9:1, 1:9 und 9:4. Es war Grinhams 22. Titelgewinn auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Meredeth Quick einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2006/07
2006
2006
Sportveranstaltung in Brooklyn